

Toponyme 

 Yaxley est un village du Cambridgeshire, en Angleterre.
 Yaxley est un village du Suffolk, en Angleterre.

Patronyme 

 Corban Yaxley est un personnage de l'univers de Harry Potter créé par J. K. Rowling.